«I’ll Be in the Sky» — пятый сингл B.o.B с альбома B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray. Песня вышла 21 октября 2008 года в США для цифровой загрузки и 31 января 2011 года в Великобритании для радио.

Хронология релиза

Список композиций 
Digital download
 «I’ll Be in the Sky» (Album Version) — 4:06

Чарты

Примечания 

Песни B.o.B